Bookerly — шрифт с засечками, разработанный  как эксклюзивный шрифт для электронных книг и приложений Amazon Kindle. В сочетании с новым движком типографского набора Amazon.com утверждает, что шрифт помогает пользователю «читать быстрее с меньшим напряжением зрения». Шрифт дополнен лигатурами и кернинг-парами.

Bookerly заменил Caecilia в качестве шрифта по умолчанию для Kindle Paperwhite 2015 года (3-го поколения) и будет использоваться в будущих электронных устройствах Amazon. Добавлен во многие старые устройства Kindle с помощью обновлений прошивки.

См. также 
 Literata
 Droid
 
 Segoe
 Yandex Sans
 San Francisco (гарнитура)
 Нью-Йорк (гарнитура, 2019)

Ссылки 

Кириллица
Шрифты
state=collapsed